Инзбрук има више значења:
 Инзбрук
 Инзбрук (Вирџинија)
 Инзбрук (Мисури)